Carlo Grabher (Terni, 25 aprile 1897 – Firenze, 22 agosto 1968) è stato un critico letterario italiano.
Gerd Grabher (2 novembre 1953) è un ex arbitro di calcio austriaco.
Julia Grabher (2 luglio 1996) è una tennista austriaca.